Dhampir na Balkanskom folkloru je stvorenje koje je rezultat spajanja vampira i čovjeka. Izraz se ponekad piše dhampir, dhamir, ili dhampir. Snage Dhampira su slične onima vampira, ali bez uobičajenih slabosti (poput žeđi za krvlju i ranjivosti na sunčevu svjetlost), a čarobnjaštvo je naslijeđeno samo od oca do sina. [1] [2]

U novijoj vampirskoj fikciji dhampir se odnosi na bilo koji hibrid jednog čovjeka i jednog vampirskog roditelja. Oni nisu sami vampiri, već poluproizvodi obaju.

MITOLOGIJA

Riječ dhampir je spoj dvije albanske riječi "dham" i "pirë" (piće). [3] [4] [5] [6] [7] [8]

NOMEKLATURA 
Riječ "dhampir" povezana je s balkanskim folklornim svijetom, kako ga opisuje T. P. Vukanović. U ostatku regije koriste se pojmovi kao što su srpski vampirović, vampijerović, vampirić (tako bosanski lampijerović, itd.) Doslovno značenje "vampirskog sina".

U drugim regijama [navesti] dijete se naziva "Vampir" ako je dječak i "Vampirica" ako je djevojka, ili "Dhampir" ako je dječak i "Dhampirica" ako je djevojka. U bugarskom folkloru brojni pojmovi Kao glog (lit. "glog"), vampirdzhiya ("vampir" + nomen agentis sufiks), vampirar ("vampir" + nomen agentis sufiks), dzhadadzhiya i svetocher se koriste za označavanje vampirske djece i potomaka, Specijalizirani lovci vampira. Dhampiraj je također i albanski prezime.

PODRIJETLO 
Na Balkanu se vjeruje da muški vampiri imaju veliku želju za ženama, pa će se vampir vratiti da bi imao veze sa ženom ili sa ženom koju je privukao u životu. [9] Doista, u jednom zabilježenom slučaju, srpska udovica pokušala je kriviti njezinu trudnoću na svog pokojnog supruga, koji je navodno postao vampir [10], a bilo je i slučajeva srbijanskih ljudi koji se pretvaraju da su vampiri kako bi došli do žene koje su željele. [12] U bugarskom folkloru, vampiri su ponekad rečeno da i defloraše djevice. [9] Čini se da je seksualna aktivnost vampira osobitost vjerske vampirske vjere, nasuprot ostalim Slavenima [9], iako se sličan motiv pojavljuje iu bjeloruskim legendama. [13]

ZNAČAJKE 
Neke tradicije određuju znakove pomoću kojih se djeca vampira mogu prepoznati. Albanske legende tvrde da imaju nejasnu tamnu ili crnu kosu i nemaju sjenu. [10] U bugarskom folkloru moguće indikacije uključuju "vrlo prljavo", meko tijelo, bez noktiju i kostiju (posljednja fizička osobitost pripisuje se vampiru) i "dubok trag na leđima, poput repa". Nasuprot tome, izražen nos je često bio znak, kao što su bili veći od uobičajenih ušiju, zubi ili očiju. Prema J. Gordonu Meltonu, iz knjige The Vampire Book: The Encyclopedia of the Undead, u nekim područjima, pravi dhampir posjedovao je "sklizak, tijesto poput tijela i živio je samo kratki život - vjerovanje da vampiri nemaju Kosti ". [Citat potreban]

  PREHRANA 

Prehrana dhampira uglavnom se sastoji od voća i povrća. Poznato je kako je njihova strast za datuljama nekontrolirano snažna. Slabost na datulje često ih je odavala, ako bi ugledao ili osjetio miris datulje dhampir bi izgubio kontrolu nad sobom i datulje bi mu bile u prvom planu. Iz tog su se razloga često koristile kao sredstvo prepoznavanja dhampira. Neki vjeruju da su dhampiri po datuljama zapravo i dobili ime.